Il doppio  del Poznań Porsche Open 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2009.

Johan Brunström e Jean-Julien Rojer erano i detentori del titolo, ma hanno partecipato al torneo della categoria ATP World Tour 500 series:l'International German Open 2009.

Sergio Roitman e Alexandre Sidorenko hanno battuto in finale 6–4, 6–4 Michael Kohlmann e Rogier Wassen.

Teste di serie 

 Michael Kohlmann /  Rogier Wassen (finale)
 David Marrero /  Rubén Ramírez Hidalgo (quarti di finale)

 Philipp Marx /  Alessandro Motti (quarti di finale) 
 Jamie Delgado /  Jamie Murray (primo turno)

Tabellone

Note 
 

Poznań Porsche Open 2009